Ženská čtyřhra Miami Open 2022 probíhala na přelomu března a dubna 2022. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Hard Rock Stadium nastoupilo třicet dva párů. Obhájkyněmi titulu byly Japonky Šúko Aojamová s Enou Šibaharaovou, které nestartovaly společně. Šibaharaová nastoupila s Asiou Muhammadovou. Ve druhém kole však nestačily na Alicji Rosolskou s Erin Routliffeovou. Spoluhráčkou Aojamové se stala Čan Chao-čching, s níž v úvodním kole podlehla Ljudmile Kičenokové a Jeļeně Ostapenkové.

Vítězem se stal německo-ruský pár Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová, který ve finále za 1.51 hodiny zdolal rusko-belgické turnajové jedničky Veroniku Kuděrmetovovou a Elise Mertensovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů. Ve finálových duelech udržely neporazitelnost, když třetí trofejí z desátého společně odehraného turnaje navázaly na triumfy z US Open 2020 a Lyon Open 2022. 34letá Siegemundová na okruhu WTA Tour vybojovala osmý deblový titul a pro 37letou Zvonarevovou to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (finále)
  Storm Sandersová /  Kateřina Siniaková (odstoupily)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (semifinále)
  Darija Juraková Schreiberová /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (2. kolo)
  Desirae Krawczyková /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (1. kolo)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2022